

Municípios do Brasil 
 Divino (Minas Gerais)
 Divino das Laranjeiras, em Minas Gerais
 Divino de São Lourenço, no Espírito Santo

Religião 
 Divino Pai Eterno
 Divino Espírito Santo
 Festa do Divino Espírito Santo

Desambiguações de topônimos